Camus kan som auktorsförkortning betyda:

 Aimée Antoinette Camus
 Edmond Gustave Camus

Robotskapade auktorsförkortningar